Allard Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Allard Creek (Kanuti Kilolitna River), Fluss im Bundesstaat Alaska (Yukon-Koyukuk)
 Allard Creek (East Branch Rocky River), Fluss im Bundesstaat Ohio